Моццетта () — короткая накидка с капюшоном, которая охватывает плечи и застёгивается на груди. Она является элементом церковного облачения части духовенства Римско-католической церкви: папы римского, кардиналов, епископов и аббатов. Её носят также представители англиканского духовенства. Моццетта обыкновенно имела маленький капюшон сзади, но он был упразднен папой римским Павлом VI.

Цвет моццетты 
Цвет моццетты, которая всегда носится с сутаной и иногда с другими церковными облачениями, представляет иерархический сан человека, носящего её. Епископы носят фиолетовую, а кардиналы — алую моццетту. Так как наиболее светские священники редко носят сутаны, они теперь не надевают моццетты. Некоторые религиозные ордена носят моццетту как религиозную традицию, например — черная моццетта Конгрегации Святого Креста. Папа римский носит две разновидности моццетты: одна, невыровненная атласная моццетта и другая тёмно-красная бархатная отделанная горностаем моццетта. Также, в период Пасхальной октавы, надевается белая моццета из дамасского шёлка, подбитая горностаем.

Папская моццетта 
Папская моццетта вышла из употребления в период понтификата Иоанна Павла II (1978—2005). Папа римский Бенедикт XVI, однако, носил красную бархатную моццетту, отделанную горностаем.

Папская моццетта, с её королевской отделкой, является напоминанием о днях папского могущества. Её носили круглый год понтифики шестнадцатого и семнадцатого столетия. Позднее её носили в основном зимой. В остальную часть года Папы Римские носят, как и кардиналы, плащи из легкой шерсти. Белая моццетта, которая надевается только в период Пасхальной октавы, была восстановлена папой Бенедиктом XVI в 2008. До того времени последний раз её надевал папа Павел VI 40 лет назад.

Ссылки 
Моцетта

Католическое церковное и литургическое облачение
Папское облачение